NGC 7498 (другие обозначения — PGC 70590, ESO 535-6, MCG -4-54-8) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7498
Водолей (созвездие)